Schnurr ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schnurr (* 1984), deutscher Politiker (FDP)
 Dennis Marion Schnurr (* 1948), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Cincinnati
 Friedrich Wilhelm Schnurr (1929–2017), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Hubert Schnurr (* 1955), deutscher parteiloser Politiker
 Ina Schnurr (* 1971), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Magdalena Schnurr (* 1992), deutsche Skispringerin
 Peter Maria Schnurr (* 1969), deutscher Koch
 Walter Schnurr (1904–nach 1982), deutscher Chemiker und Manager

Schnurr bezeichnet ferner:

 Schnurr (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern

Siehe auch:
 Kater Schnurr mit den blauen Augen
 Schnur
 Schnurre
 Schnurren
 Schnurrer (Begriffsklärung)